Helen Logan – attrice
 Helen Logan (1906-1989) – sceneggiatrice statunitense
 Helen Logan – personaggio di Beautiful